

Persone
 Émile Haug (1861-1927) – geologo e paleontologo francese naturalizzato tedesco
 Ernesto Haug (1818-1888) – militare prussiano naturalizzato italiano
 Espen Haug (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Norbert Haug (1952) – giornalista tedesco, vicepresidente di Mercedes per le attività sportive
 Thorleif Haug (1894-1934) – sciatore nordico norvegese
 Tobias Haug (1993) – combinatista nordico tedesco

Altro
 2407 Haug – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1973